Valleta puede referirse a:

  La Valeta, capital de Malta; o
 el nombre común de la planta Castilleja scorzonerifolia.